Salar de Aguas Calientes steht für folgende Salzsümpfe in der Atacamawüste in Chile:

 Salar de Aguas Calientes I
 Salar de Aguas Calientes II 
 Salar de Aguas Calientes III (auch Salar de Purisunchi) in der Kommune San Pedro de Atacama
 Salar de Aguas Calientes IV in der Kommune Antofagasta